Ibrahim Bej – turecki dyplomata polskiego pochodzenia, XVI w. 
 Ibrahim Bej – dowódca mameluków, zm. 1817